Села — многозначный термин.

Фамилия 
 Села, Бени (род. 1971) — израильский сексуальный маньяк.
 Села, Давид (род. 1985) — израильский профессиональный теннисист.
 Села, Камило Хосе (1916—2002) — выдающийся испанский писатель и публицист.
 Села, Лхаса де (1972—2010) — американская певица и автор песен.
 Села, Майкл (1924—2022) — израильский иммунолог, иностранный член РАН (1994).
 Села, Цлиль (род. 1962) — израильский математик в области геометрической теории групп.

Населённые пункты 
 Села в Библии — столица Идумеи (греч. Петра, араб. Хагар).
 Сёла — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Сёла — село, подчинённое городу Чусовой Пермского края.
 Села — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Иное 
 Села — в вайнахской мифологии бог дождя, огня и домашнего очага.
 Села — музей в литовском городе Биржай.
 Села — название тирского статера (шекеля, тетрадрахмы) в иудейской литературе.

См. также 
 Селла
 Селы (значения)
 Село (значения)